Il doppio del torneo di tennis Circuito Femenil Mérida 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Vanesa Furlanetto e Florencia Molinero che hanno battuto in finale Laura-Ioana Andrei e Marina Mel'nikova 2-6, 7-68, [10-7].

Teste di serie 

 Laura-Ioana Andrei /  Marina Mel'nikova (finale)
 Vanesa Furlanetto /  Florencia Molinero (Campionesse)

 Chieh-Yu Hsu /  Ashley Weinhold (primo turno)
 Dia Evtimova /  Lenka Wienerova (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Circuito Femenil Mérida 2013